Oriola — freguesia portuguesa do concelho de Portel
 Orihuela — município espanhol da Comunidade Valenciana; Oriola em valenciano
 701 Oriola — asteroide da cintura principal

Desambiguações de topônimos